Games people play (The Alan Parsons Project), een nummer uit 1980 van de Britse progressieve rockband The Alan Parsons Project
 Games people play (Joe South), een nummer uit 1968 van de Amerikaanse zanger Joe South
 Games people play (The Spinners), een nummer uit 1975 van de Amerikaanse R&B-groep The Spinners
 Games people play (album), een muziekalbum uit 1993 van de Duitse metalband Pink Cream 69
 Games People Play (televisieshow), een Amerikaanse televisieshow uitgezonden van 1980 tot 1981
 The games people play (album), een muziekalbum uit 2012 van de Britse bluesmuzikant Paul Lamb
 Mens erger je niet (boek), de Nederlandstalige vertaling van het boek Games People Play van de Canadese psychiater Eric Berne